Nachtflug bezeichnet:

 einen zur Nachtzeit durchgeführten Flug, siehe Nachtflug
 das Buch Vol de nuit von Antoine de Saint-Exupéry, siehe Nachtflug (Exupéry)
 die Verfilmung des Buchs Voll de nuit aus dem Jahr 1933, siehe Nachtflug (Film)
 eine darauf basierende Oper, siehe Volo di notte
 ein Album des Musikers Falco, siehe Nachtflug (Album)
 einen Roman von Kati Nauman und Sofie Cramer